Spojení písmen V a X může mít různé významy:

VX 
 VX (bojová látka)
 IATA kód společnosti ACES Colombia
 IATA kód společnosti Virgin America